Дайбуцу:

 Дайбуцу — японское неофициальное название больших статуй Будды.
 Дайбуцу Усику — статуя Будды Амитабхи в японском городе Усику.